I cowboys (The Cowboys) – film statunitense del 1972 diretto da Mark Rydell.
Giovani Cowboys (The Cowboys) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1974.